Firle bezeichnet:
 eine Gemeinde im Lewes District im englischen East Sussex
 einen Vorort der australischen Stadt Adelaide, siehe Firle (Australien)

Firle ist der Name folgender Personen:

 Otto Firle (1889–1966), deutscher Architekt
 Rudolph Firle (1881–1969), Marineoffizier, Publizist und Direktor des Norddeutschen Lloyds
 Walther Firle (1859–1929), deutscher Maler